John Berry peut désigner :
 John Berry (1917-1999), réalisateur, acteur, producteur américain ;
  (1866-1930), joueur international anglais de rugby à XV ;
  (1959-), chanteur de musique country américain ;
 John Berry, violoniste américain, cofondateur, en 1963, de la société Barcus-Berry, avec l'électronicien Les Barcus ;
 John Walter Berry, politicien canadien.